Typ 86 oder Type 86 steht für:

 Norinco Typ 86, chinesisches Sturmgewehr
 Typ 86, interne Bezeichnung für den Audi 50
 Type 86, chinesische Variante des Schützenpanzers BMP-1
 Type 86, Variante des britischen Doppeldeckers Bristol Tourer